Świeszyno (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, gelegen in de powiat Bytowski
 Świeszyno (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Pommeren, gelegen in de powiat Koszaliński
 Świeszyno (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, gelegen in de powiat Koszaliński